Grandfontaine ist der Name folgender Orte:

 Grandfontaine (Bas-Rhin), französische Gemeinde im Département Bas-Rhin
 Grandfontaine (Doubs), französische Gemeinde im Département Doubs
 Grandfontaine JU, Schweizer Gemeinde im Kanton Jura
 Grandfontaine-sur-Creuse, französische Gemeinde im Département Doubs
 Grandfontaine, eine Ortschaft in der französischen Gemeinde Fournets-Luisans im Département Doubs

Grandfontaine ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:
 René-Philippe-Louis Binetruy de Grandfontaine (1723–1795), französischer Rechtsgelehrter